Swyngedouw ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Swyngedouw (* 1956), belgischer Geograph und Hochschullehrer
 Marc Swyngedouw (* 1956), belgischer Sozialwissenschaftler